Тагі́льський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Тагільський провулок — провулок у місті Дніпро.
 Тагільський провулок — провулок у місті Харків.

Тагільський провулок — колишня назва провулку Бойківського у місті Києві.

Провулки